

Miejscowość w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Narew – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narew

Inne 
 Narew – rzeka w Polsce
 Narew – gmina wiejska
 Narew – gromada
 Narew – SPAU, ex "Fortuna", ex "Renate", towarowy statek żeglugi przybrzeżnej
 Narew – przeciwlotniczy zestaw rakietowy krótkiego zasięgu
 Narew – parowy wiślany statek pasażerski Królestwa Polskiego

Zobacz też 
 Narewka
 Samodzielna Grupa Operacyjna Narew
 Narew Ostrołęka
 MS Narew